Rhizodus est un genre éteint de poissons à membres charnus au sein de la famille des Rhizodontidae. Le genre est connu au moins en Grande-Bretagne et en Irlande, il a vécu au cours du Carbonifère, il y a environ entre  (millions d'années).

Description 
Rhizodus est un poisson de très grande taille qui vivait dans les eaux douces de rivières et lacs. Il est surtout connu pour la taille exceptionnelle de ses deux dents situées les plus en avant de sa mandibule. Ces dents sont les restes fossiles les plus communs de Rhizodus, elles mesurent jusqu'à  de longueur. Elles ont une forme de cône allongé à section ovale, légèrement incurvées vers l'intérieur et l'arrière de la bouche. Les autres dents sont sensiblement plus petites diminuant de  vers l'arrière de la mâchoire.

La taille remarquable de ces « crocs » a contribué à rendre célèbre ce poisson fossile et à extrapoler une taille gigantesque pour le corps de l'animal, allant jusqu'à « au moins  », soit plus de , selon le géologue écossais du  Hugh Miller (cité par Barzas). Comme pour tous les poissons, il est difficile d'extrapoler la taille globale de l'animal à partir de ses dents (et plus spécialement de deux « dents incisives » singulières).
  
Un des rares spécimens complet de Rhizodus, découvert en Écosse par T. Stock en 1880, mesurait , soit un peu moins de . Une taille maximale d'environ  est généralement avancée. Cette taille en ferait un des plus grands poissons d'eau douce ayant jamais existé.

La dentition (denture) et la taille de Rhizodus indiquent clairement un régime carnivore et une position de superprédateur qui se nourrissait d'autres poissons et d'amphibiens vivant dans le même environnement que lui.

Listes des espèces 

À partir de restes fossiles parcellaires, un très grand nombre d'espèces a été créé. Trois sont considérées comme valides pour Fossilworks :

  Rhizodus hibberti (espèce type)
  Rhizodus gracilis 
  Rhizodus ornatus

Classification phylogénique 
Position de Rhizodus (Rhizodus hibbeti) dans le cladogramme des Rhizodontida (basé sur une compilation réalisée par Mikko Haaramo) :

Rhizodus dans la culture populaire 
Rhizodus apparaît dans de nombreux documentaires, séries télévisées, jeux vidéo, etc., où l'on insiste sur son côté « monstrueux » :

Références taxinomiques

Notes et références

Voir aussi 

Genre de sarcoptérygiens préhistoriques (nom scientifique)
Ostéichthyen du Paléozoïque
Poisson du Carbonifère
Paléontologie au Royaume-Uni
Paléontologie en Irlande
Paléontologie en Écosse
Taxon fossile décrit en 1840